La famille de Thiernesse est une famille provenant de la région de Montegnée.

Généalogie 
Henri de Thiernesse dit l'Aisné, mayeur de Montegnée en 1509, épousa Hellewy de Courtejoye, fille de Jean II de Courtejoye dont un fils :

 Henri de Thiernesse, mayeur de Montegnée, qui eut un fils, de mère inconnue :
 Henri de Thiernesse, mayeur de Montegnée et de Grâce de 1555 à 1577. Il épousa Pirette de la Croix dont deux enfants :
 François de Thiernesse, mayeur de Montegnée de 1596 à 1614 et de Grâce de 1577 à 1606. Il démissionna de sa charge en raison de "son eage ancien et caduc" au profit de son fils :
 Henri de Thiernesse, mayeur de Montegnée.
 Helwy de Thiernesse décédée en 1629. Elle épousa Thibauld Piette. Ils testèrent conjointement le 23 avril 1615 et léguèrent tous leurs biens à leurs cinq enfants :
 Helwy Piette
 Paquette Piette épouse de Loys Raick
 Thibauld Piette
 Piron Piette époux de Damide de Monfort († 26 novembre 1683)
 Jean Piette qui épousa le 12 décembre 1626 Marie de Thiernesse

Notes et références

Bibliographie 
 Bulletin de l'institut archéologique liégeois, Liège, , 1965, 

Famille belge